XMY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yam Island (Australia)
 xmy – codice ISO 639-3 della lingua mayaguduna